Rudolfinum bzw. Rudolphinum steht für:

 Rudolfinum (Prag), ein Konzert- und Galeriegebäude in Prag
 (4146) Rudolfinum, ein nach diesem benannter Asteroid
 Rudolfinum (Cheb), ein Schulgebäudekomplex in Cheb
 Landesmuseum Kärnten in Klagenfurt, gegründet von Kronprinz Rudolf von Österreich-Ungarn
 Rudolfinische Handfeste, ein historisches Dokument Herzogs Rudolfs I. von Bayern
 Collegium Rudolphinum, früherer Name (bis 30. Juni 2007) des überdiözesanen römisch-katholischen Priesterseminars in Heiligenkreuz bei Baden in Österreich, siehe Priesterseminar Leopoldinum
 Bischöfliches Studium Rudolphinum Regensburg, Priesterausbildungsstätte im römisch-katholischen Bistum Regensburg